Адриана / Адрианна — женское имя, произошедшее от латинского Адриан. Чаще всего используется в румынском, испанском, португальском и итальянском языках.

Другие значения 
 «Адриана Лекуврёр» — опера Франческо Чилеа в четырёх действиях на итальянское либретто Артуро Колайюти.
 (820) Адриана — астероид, открытый в 1916 году.
 Адриана () — род растений семейства Молочайные.
  — круизный лайнер.

См. также 
 
 Адриенна